Bertrand d'Amphernet de Pontbellanger (Orléans,  - mort pour la France, à Drouville (Meurthe-et-Moselle), le 25 ou 29 août 1914), est un officier français.

Il serait l'un des rares cas historiques  de saint-cyriens ayant accepté le « serment de 14 ».

Biographie 

Bertrand d'Amphernet de Pontbellanger, issu de la noblesse ancienne, est le fils de Jonathas Augustin Marie, comte d'Amphernet (1851-1903) et Marguerite Marie de Vernety, et le petit-fils de Louis, comte d'Amphernet (1816-1896), président de la cour d'appel de Rennes. Il appartient à la même famille que Antoine-Henry d'Amphernet de Pontbellanger (1759-1796), issu de la branche normande de cette famille.

Il a un frère et une sœur : Michel (1889-1987), maire honoraire de Pleyben, et Renée (1898-1991), et postérité.

Saint-cyrien de la promotion de La Croix du Drapeau (1913-1914), il reçoit le baptême du feu le 30 juillet 1914. C'est en cette occasion qu'a été prêté le serment de 1914, initié par Jean Allard-Méeus (1891-1914), au cours duquel les tout jeunes Saint-Cyriens auraient fait le serment de monter en ligne en gants blancs et avec leurs casoars. Selon le général Humbert (1893-1993), major de la promotion de Montmirail, seuls quelques saint-cyriens firent cet .

il est lieutenant au  d'infanterie de Toul.

Il meurt au combat le 25 ou 29 août 1914, avec son casoar et ses gants blancs, conformément au « serment de 14 » précité. Le même jour, meurt son cousin Georges d'Amphernet (1892-1914), également saint-cyrien, de la promotion de Montmirail (1912-1914), sous-lieutenant au  d'infanterie.

Le corps de Bertrand d'Amphernet de Pontbellanger, initialement porté disparu, sera retrouvé en 1919, à l'endroit même où il était tombé.

Citation

Hommages 
 Orléans : une plaque commémorative - cathédrale Sainte-Croix ;
 Rennes : Livre d'Or des anciens élèves du collège Saint-Vincent ;
 Champenoux (54) : Nécropole nationale ;
 Quimper - Monument aux Morts.

Décorations 

 Croix de guerre avec étoile de vermeil ;
  Légion d'honneur : Chevalier de la Légion d'Honneur - à titre posthume (1921)

Article connexe

Familles subsistantes de la noblesse française

Références 

Naissance en juillet 1893
Décès en août 1914
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Militaire français mort au combat lors de la Première Guerre mondiale
Mort pour la France
Décès à 21 ans
Naissance à Orléans
Décès en Meurthe-et-Moselle